Varenas ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Varennes (Dordogne)
 Varennes (Tarn-et-Garonne)
 Varennes-sur-Allier